Dit is een lijst met gouverneurs van de Amerikaanse staat New Hampshire.

Gouverneurs

Gouverneurs van New Hampshire (1805–heden)

Gouverneurs
New Hampshire